Domański se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Stanislaw Domański
 Stanisław Domański